Kalin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Kalin (1905–1975), slowenischer Bildhauer
 Claudia Kalin (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Herbie Kalin (Kalin Twins; 1934–2006), US-amerikanischer Musiker
 Leon Kalin (* 1957), slowenischer Handballfunktionär
 Tom Kalin (* 1962), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmregisseur

Kalin steht außerdem für:
 Kalin (Dumarest), Science-Fiction-Roman von E. C. Tubb (1969)

Siehe auch:
 Calin
 Kälin
 Kalın
 Kallin